Лас Патиљас има више значења:

 Лас Патиљас (Топија), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Патиљас (Уахикори), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лас Патиљас (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лас Патиљас (Сан Игнасио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику